Steigenhaus ist ein Orts- und Siedlungsplatzname:

 Steigenhaus (Gaildorf), Einzelhof im Stadtteil Eutendorf von Gaildorf im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steigenhaus (Schwäbisch Hall), Wohnplatz im Stadtteil Bibersfeld von Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steigenhaus (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steigenhaus (Untermünkheim), Weiler im Ortsteil Übrigshausen der Gemeinde Untermünkheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg